Sala kyrka, kan avse någon av de två kyrkor som ligger i Sala församling:

 Sala sockenkyrka, en kyrkobyggnad nordväst om Sala som tillhör Sala församling i Västerås stift
 Kristina kyrka (Sala stadskyrka), en kyrkobyggnad som tillhör Sala församling i Västerås stift.